Алахуела има више значења:

 Алахуела (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алахуела (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику